Татья́на Гончаро́ва:
 Гончарова, Татьяна Анатольевна (Поппер; род. 1951) — советская пловчиха в ластах.
 Гончарова, Татьяна Ивановна (1934—1998) — советский, российский педагог. Народный учитель СССР (1982).